La capitale de la Flandre ou capitale des Flandres peut désigner :
 Bruxelles, capitale officielle de la Flandre belge, même si elle ne fait pas partie de la région flamande;
 Bruges, première capitale historique du comté de Flandre et chef-lieu de la Flandre-Occidentale;
 Gand, ancienne capitale historique du comté de Flandre et chef-lieu de la Flandre-Orientale;
 Lille, capitale de la Flandre française et souvent appelée capitale des Flandres en France;
 Anvers, plus grande ville de la région flamande, bien que n'ayant jamais été capitale ni du comté ni de la région, celle-ci devrait être la capitale de la Flandre pour une majorité des Flamands selon certains sondages.

Références

Flandre